Chérisy – gmina francuska
 Cherisy – gmina francuska